Kazimierz Marcin Sosnowski (1857-1942) – działacz ruchu socjalistycznego
 Kazimierz Ignacy Sosnowski (1875-1954) – polski geograf, propagator turystyki pieszej
 Kazimierz Stocki-Sosnowski (1843-1927) – powstaniec styczniowy, inżynier
 Kazimierz Walerian Sosnowski (1800-1872) - duchowny, prałat, administrator diecezji lubelskiej (1863-1869)